W Rumunii
 Galbeni – wieś w okręgu Bacău, w gminie Nicolae Bălcescu
 Galbeni – wieś w okręgu Bacău, w gminie Filipești
 Galbeni – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Havârna
 Galbeni – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Tănăsoaia